Amerikai Egyesült Államok
Georgiana (Alabama)
Georgiana (Florida)
 Kanada
Georgiana megye, Új-Dél-Wales